Pozo de Almoguera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pozo de Almoguera (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Pozo de Almoguera (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar